Андрей Всеволодович Медведев () — российский учёный-радиофизик, директор ИСЗФ СО РАН (с 2016 года), член-корреспондент РАН (2019).

Биография 

Родился 24 января 1961 года в Иркутске.

В 1982 году — окончил Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ), специальность — радиотехника.

В 1993 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Аппаратно-программный комплекс для исследования дисперсионных искажений сигналов при вертикальном зондировании ионосферы».

В 2015 году — защитил докторскую диссертацию.

В 2019 году — избран член-корреспондентом РАН.

Работает в Институте солнечно-земной физики, с 2016 года — исполняющий обязанности, а с 2018 года — директор института.

Научная деятельность 

Специалист в области экспериментальных исследований верхней атмосферы Земли и радиофизических методов дистанционного зондирования.

Автор и соавтор 121 научных работ и 2 авторских свидетельств на изобретения.

Член бюро Объединённого ученого совета Сибирского отделения РАН по физическим наукам и в бюро Совета РАН по распространению радиоволн.

Семья 
Брат: певец Олег Медведев.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Новосибирского технического университета
Радиофизики